Boží požehnání může označovat:

 Požehnání od Boha
 Boží Požehnání – název obce Zastávka v letech 1875–1920
 Boží požehnání (hra) – karetní hra, též zvaná Plátýnko či Gotes

Doly
 U Údlic, okres Chomutov
 Ve Slezské Ostravě
 U Tisové, okres Karlovy Vary
 U Úsilného, okres České Budějovice
 U Kynšperku nad Ohří, okres Sokolov